Эпов — фамилия. Известные носители:

 Эпов, Александр Фадеевич (род. 1946) — председатель Читинской областной Думы 3-го созыва.
 Эпов, Владимир Садеевич (род. 1933) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Эпов, Евгений Юрьевич (1988—2012) — сержант спецназа МВД России, Герой Российской Федерации.
 
 Эпов, Пётр Георгиевич (1921—1993) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.